Inter Futebol Clube da Huíla, conhecido somente como Inter Huíla, é um clube multi-desportivo da cidade de Lubango, a capital da província da Huíla, em Angola. Disputou o Girabola - Primeira Divisão Angolana de Futebol pela última vez em 1994.

No passado chegou a chamar-se Grupo Desportivo Interclube da Huíla.

Foi tricampeão do Campeonato Provincial de Futebol da Huíla, equivalente aos títulos de 2000, 2001 e 2002.

Clubes de futebol de Angola